Алекса́ндр Ива́нович Бара́нов:
 Баранов, Александр Иванович (1821—1888) — губернатор Московской губернии.
 Баранов, Александр Иванович (род. 1946) — российский военачальник, генерал армии, Герой Российской Федерации.
 Баранов, Александр Иванович (род. 1960) — советский и украинский футболист.